Châteaux peut désigner des séries de timbres-poste d'usage courant illustrés de châteaux :
 Châteaux, en Belgique ;
 Châteaux, en Italie ;
 Châteaux, auRoyaume-Uni.

Voir aussi 
 Château de Prague, le sujet des premières émissions de timbres-poste de la Tchécoslovaquie

Chateau